Воронков, Виктор:
 Воронков, Виктор Викторович (род. 1974) — российский футболист.
 Воронков, Виктор Михайлович (род. 1945) — российский социолог.